|-
| 165001 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165002 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165003 - ||  || 21 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165004 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165005 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165006 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165007 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165008 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165009 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165010 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165011 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165012 - ||  || 4 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165013 - ||  || 6 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165014 - ||  || 7 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165015 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165016 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165017 - ||  || 5 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 165018 - ||  || 11 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165019 - ||  || 2 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 165020 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165021 - ||  || 3 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165022 - ||  || 3 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165023 - ||  || 3 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165024 - ||  || 3 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165025 - ||  || 28 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165026 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165027 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165028 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165029 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165030 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165031 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165032 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165033 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165034 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165035 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165036 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165037 - ||  || 25 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165038 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165039 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165040 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165041 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165042 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165043 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165044 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165045 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165046 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165047 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165048 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165049 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165050 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165051 - ||  || 3 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165052 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165053 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165054 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165055 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165056 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165057 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165058 - ||  || 12 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165059 - ||  || 14 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165060 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165061 - ||  || 10 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165062 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165063 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165064 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165065 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165066 - ||  || 1 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 165067 - ||  || 4 martie 2000 || Apache Point || SDSS
|-
| 165068 - || 2000 FV || 26 martie 2000 ||  || 
|-
| 165069 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165070 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165071 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165072 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165073 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165074 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165075 - ||  || 26 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165076 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165077 - ||  || 25 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165078 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165079 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165080 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165081 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165082 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165083 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165084 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165085 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165086 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165087 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165088 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165089 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165090 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165091 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165092 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165093 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165094 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 165095 - ||  || 3 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165096 - ||  || 5 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165097 - ||  || 5 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 165098 - ||  || 12 aprilie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 165099 - ||  || 6 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 165100 - || 2000 HV || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-